Bampsia är ett släkte av flenörtsväxter. Bampsia ingår i familjen flenörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flenörtsväxter
Bampsia